Tarras steht für:

 alter Name von Tharros, Sardinien
 Tarras (Neuseeland), Ort in der Region Otago
 ein auch als Londonton bezeichnetes untereozänes Sedimentgestein, siehe Heiligenhafener Gestein
 Tarras, auch Barbakane, mittelalterlicher Vorturm vor einem Stadttor

Personen:
 Dave Tarras (1895–1989), US-amerikanischer Klezmer-Musiker
 Wilhelm Tarras (1901–1970), deutscher Jockey

Siehe auch:
 Taras
 Trass